Pieve dei Santi Pietro e Paolo – a Dignano (UD) 
 Pieve dei Santi Pietro e Paolo a Coiano – a Castelfiorentino (FI)
 Pieve dei Santi Pietro e Paolo a Cascia – a Reggello (FI)

 Pieve dei Santi Pietro e Paolo – antica pieve dell'arcidiocesi di Milano